Stazione di Duomo della metropolitana di Milano
 Stazione di Duomo della metropolitana di Napoli
 Stazione di Duomo-Via Vernieri, a Salerno sulla ferrovia per Napoli